Cantagalense – abitanti di Cantagalo (Minas Gerais)
Cantagalense – abitanti di Cantagalo (Paraná)
Cantagalense – abitanti di Cantagalo (Rio de Janeiro)